Ганіла () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Ляенемаа.
 Ганіла () — село в Естонії, у волості Ганіла повіту Ляенемаа.